Pirenei – catena montuosa dell'Europa occidentale
 Midi-Pirenei – regione della Francia
 Pirenei Atlantici – dipartimento francese della regione Aquitania
 Alti Pirenei – dipartimento francese della regione Midi-Pirenei 
 Pirenei Orientali – dipartimento francese della regione Linguadoca-Rossiglione

Pagine correlate 

 Pyrénées

en:Pyrenees (disambiguation)